Clover Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Clover Lake (Alaska)
 Clover Lake (Cook County, Minnesota)
 Clover Lake (St. Louis County, Minnesota)
 Clover Lake (Oregon)
 Clover Lake (Washington)
 Clover Lake (Wisconsin)